Tommy Mörth, švedski hokejist, * 16. julij 1959, Švedska.

Mörth je v švedski ligi igral večino kariere za klub Djurgårdens IF, skupno dvanajst zaporednih sezon, s klubom je tudi osvojil svoj edini naslov švedskega državnega prvaka v sezoni 1972/73. Ob koncu kariere je igral po dve sezoni za drugoligaša Malmö IF Redhawks in Järfälla HC.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je osvojil bronasto medaljo, in dveh svetovnih prvenstvih.

Pregled kariere

|-
| Djurgårdens IF
| Švedska mladinska liga
| 76/77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 77
|
| 6
| 5
| 2
| 7
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 77/78
|
| 7
| 0
| 2
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 78/79
|
| 15
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 79
|
| 6
| 2
| 2
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 79/80
|
| 22
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 80/81
|
| 34
| 5
| 7
| 12
|
| 23
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 81/82
|
| 35
| 12
| 13
| 25
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska 2. liga
| 81/82
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6
| 0
| 4
| 4
|
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 82
|
| 10
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 82/83
|
| 33
| 15
| 15
| 30
|
| 30
|
| 8
| 3
| 5
| 8
|
| 8
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 83
|
| 10
| 1
| 2
| 3
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 83/84
|
| 34
| 17
| 14
| 31
|
| 54
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 8
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 84
|
| 6
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 84/85
|
| 30
| 11
| 10
| 21
|
| 16
|
| 8
| 1
| 3
| 4
|
| 6
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 85/86
|
| 29
| 18
| 8
| 26
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 86/87
|
| 28
| 9
| 13
| 22
|
| 14
|
| 2
| 2
| 0
| 2
|
| 2
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 87/88
|
| 17
| 2
| 4
| 6
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF Redhawks
| Švedska 2. liga
| 88/89
|
| 30
| 34
| 26
| 60
|
| 15
|
| 13
| 3
| 7
| 10
|
| 6
|-
| Malmö IF Redhawks
| Švedska 2. liga
| 89/90
|
| 33
| 20
| 30
| 50
|
| 32
|
| 2
| 2
| 0
| 2
|
| 0
|-
| Järfälla HC
| Švedska 2. liga
| 90/91
|
| 22
| 14
| 13
| 27
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Järfälla HC
| Švedska 2. liga
| 91/92
|
| 18
| 15
| 10
| 25
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 425
| bgcolor="#7FFF00" | 183
| bgcolor="#7FFF00" | 176
| bgcolor="#7FFF00" | 359
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 276
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 51
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | 20
| bgcolor="#7FFF00" | 32
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 34
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Djurgårdens IF
Hokejisti Malmö IF Redhawks
Hokejisti Järfälla HC